Серге́й Влади́мирович Мякушко (; ) — украинский футболист, полузащитник клуба «Колос» (Ковалёвка). Сыграл 1 игру за сборную Украины.

Биография

Клубная карьера 
С лета 2010 года выступал за киевскую «Оболонь» в молодёжном первенстве Украины. В сезоне 2010/11 провёл в молодёжном чемпионате 17 матчей. 22 июля 2011 года дебютировал в Премьер-лиге Украины в выездном матче против киевского «Динамо» (4:0) выйдя на 86-й минуте на замену вместо Бориса Баранца. С февраля 2013 года выступал за молодёжный состав киевского «Динамо».

2 августа 2015 дебютировал в основном составе «Динамо» в выездной игре Премьер-лиги против одесского «Черноморца», выйдя на 72-й минуте на замену вместо Олега Гусева.

В январе 2017 года перешёл на правах аренды в полтавскую «Ворсклу», подписав контракт до конца сезона 2016/17.

Карьера в сборной 
Сыграл 5 игр за юношескую сборную Украины. Сыграл 13 игр и забил 1 гол за молодёжную сборную Украины. Сыграл 1 игру за национальную  сборную Украины.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Динамо» Киев

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Оболонь» (1992)
Игроки ФК «Оболонь-2» (1998)
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Алькоркон»
Игроки ФК «Подбескидзе»
Игроки ФК «Минай»
Игроки ФК «Колос» Ковалёвка